Francis Bacon (1561–1626) a fost filozof, eseist și om de stat al perioadei elisabetiene a istoriei Angliei.

Alți Francis Bacon 
 Francis Bacon (artist) (1909–1992), pictor figurativ englez, născut în Irlanda
 Francis Bacon (cricketer) (1869–1915), jucător de cricket englez
 Francis Bacon (jucător de fotbal american), jucător de fotbal american
 Francis Bacon (Ipswich MP) (1600–1663), politician englez
 Francis Bacon (judecător) (1587–1657), judecător englez
 Francis Thomas Bacon (1904–1992), inginer englez, care a dezvoltat celula de conbustie hidrogen-oxigen
 Francis T. Bacon, arhitect supervizor al sistemului de căi ferate Illinois Central Railroad

A se vedea și 
 Bacon (dezambiguizare)
 Frank Bacon (dezambiguizare)